L'Achiléide est le nom donné au récit mythologique d'Achille, héros légendaire grec de la guerre de Troie.

Œuvres 

 Achilléide, une épopée latine inachevé de Stace () ;
 Achilléide byzantine, un roman médiéval byzantin en grec vulgaire composé aux  et  siècles ;
 Achilléide, un poème allemand inachevé de Goethe ;
 Achilléide, une trilogie de tragédies fragmentaires d'Eschyle composées de Les Myrmidons, Les Néréides et Les Phrygiens ou La Rançon d’Hector.